Azar steht für:
 Azar (Wadi), ein Wadi in Niger und Mali
 Azar (Monat), neunter Monat im iranischen Kalender
 Azar Motor Industrial CO (AMICO), iranischer Fahrzeughersteller
 Azar (Familienname)

Āzar steht für:
 Āzar, Ort in Kashan County, Isfahan (Provinz), Iran

Siehe auch:
 al-Azhar
 Azhar
 Azhari